Sporting Clube de Portugal (en ook wel Sporting Portugal, Sporting Lissabon of kortweg Sporting genoemd) is een Portugese voetbalclub uit Lissabon, uitkomend in de Primeira Liga. De club werd opgericht op 1 juli 1906, door José Alvalade.

Historie 
Sporting is een van de "drie grote in Portugal", samen met FC Porto en aartsrivaal en stadsgenoot Benfica. Het staat bekend om de jeugdopleiding die op FC Barcelona na de beste van Europa is volgens de website van de UEFA. Spelers die hier opgeleid werden, zijn onder anderen Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Ricardo Quaresma, Paulo Futre, Simão Sabrosa, João Moutinho, Rui Patrício en Nani. Sporting bracht twee voetballers voort die de Ballon d'or hebben gewonnen: Figo (in 2000) en Ronaldo (in 2008, 2013, 2014, 2016 en 2017).

In het seizoen 2004/05 haalde de club de finale van de UEFA Cup, waarin het in de halve finale AZ versloeg, die in het eigen Estádio José Alvalade XXI werd gespeeld. Er werd echter met 3-1 van CSKA Moskou verloren.

De club gebruikt het motto:
inspanning, toewijding, devotie is glorie.

Erelijst

Eindklasseringen

|}
Tot 1999 stond de Primeira Liga bekend als de Primeira Divisão.

Sporting Lissabon in Europa 

Sporting Lissabon speelt sinds 1955 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam. Dik gedrukt is de editie die is gewonnen door Sporting.

Champions League (14x)
1997/98, 2000/01, 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2022/23
Europacup I (9x)
1955/56, 1958/59, 1961/62, 1962/63, 1966/67, 1970/71, 1974/75, 1980/81, 1982/83
Europa League (11x)
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23
Europacup II (8x)
1963/64, 1964/65, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1978/79, 1987/88, 1995/96
UEFA Cup (24x)
1975/76, 1977/78, 1979/80, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2007/08
Jaarbeursstedenbeker (4x)
1965/66, 1967/68, 1968/69, 1969/70

Bijzonderheden Europese competities:

UEFA Club Ranking: 33 (07-11-2022)

Seizoen 2021/2022

Selectie

Bekende (oud-)spelers

Externe link 
 Officiële website